Chase Championships 2000 – tenisowy turniej z cyklu Chase Championships, zamykający zawodowy sezon rozgrywek kobiecych, w 2000 roku został rozegrany w dniach 13–19 listopada w Nowym Jorku.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione 

Rezygnacje:
  Venus Williams zrezygnowała z gry w turnieju z powodu anemii.
  Serena Williams zrezygnowała z gry w turnieju z powodu kontuzji lewej stopy.
  Mary Pierce zrezygnowała z gry w turnieju z powodu kontuzji prawej ręki.
  Amélie Mauresmo zrezygnowała z gry w turnieju z powodu kontuzji lewej nogi.
  Anke Huber zrezygnowała z gry w turnieju z powodu kontuzji prawego nadgarstka.

Drabinka

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Bibliografia 
 <

2000 w tenisie ziemnym
2000
2000 w Stanach Zjednoczonych